Дружина може означати:

 Дружина — первісне значення: домочадці, челядь. Згодом — община, об'єднання, товариство. Пізніше — постійне військо князя, дружини були: старша, або велика, ліпша, лучча, передня (творила раду князя) і молодша (мала), або отроки, дітські, молодь. Дружина мала соціальні прошарки: чада, гриді, отроки, дворяни, слуги, мужі, княжі мужі, бояри, боярські сини.
 Дружина — одружена жінка, партнерка у шлюбі (див. чоловік).
 Дружина — княже військо на руських землях VIII—XVI століть.
 Дружина — народно-поетичне позначення чоловіка у шлюбі.
 Дружина — родовий герб українських та польських шляхтичів.
 Дружина — група, загін, добровільне об'єднання людей, створене з якою-небудь метою.
 Добровільна народна дружина — добровільна організація, що надає допомогу правоохоронним органам при охороні громадського порядку.

Дружина — селище, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Дружина — колишнє село та районний центр, Абийський улус, Якутія

Примітки

Посилання 
 Словник української мови: в 11 томах. — Том 2, 1971